Zille, apellido, puede hacer referencia a las siguientes entradas:

  Heinrich Zille, dibujante y fotógrafo alemán; o
 Helen Zille, política sudafricana.